Сханс () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Сханс, Ари (род. 1952) — нидерландский футбольный тренер.
 Зансе-Сханс — музей под открытым небом в муниципалитете Занстад в Нидерландах, недалеко от его центра, города Заандама.